

Населені пункти та їхні частини
 Ленкі — село в гміні Зелюв Белхатовського повіту Лодзинського воєводства
 Ленкі — село в гміні Мислениці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Ленкі — село в гміні Боженцин Бжеського повіту Малопольського воєводства
 Ленкі — село в гміні Лососіна-Дольна Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Ленкі — село в гміні Кенти Освенцимського повіту Малопольського воєводства
 Ленкі — село в гміні Котунь Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Ленкі — село в гміні Опіноґура-Ґурна Цехановського повіту Мазовецького воєводства
 Ленкі — частина села Межиці в гміні Вешхляс Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Ленкі — частина села Зренчиці в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Ленкі — частина села Збиднюв у гміні Залешани Стальововольського повіту Підкарпатського воєводства
 Ленкі — частина села Крайно-Друге в гміні Ґурно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ленкі — частина села Лехув у гміні Беліни Келецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки